Moderati – Partito politico nato nel 2005 e attivo principalmente in Piemonte 
 Moderati (Danimarca) (Moderaterne) – Partito politico nato nel 2021 in Danimarca 
 Moderati (Estonia) (Mõõdukad) – Formazione politica attiva in Estonia tra il 1992 e il 1999